Comitatul Clay, conform originalului din limba engleză, Clay County, este numele a optsprezece comitate din Statele Unite ale Americii.  Majoritatea acestora au fost numite după senatorul Senatului Statelor Unite și omul de stat Henry Clay {1777 - 1852).

 Comitatul Clay, statul  (formate AL -- categorie și format),
 Comitatul Clay, statul  (formate AR -- categorie și format), (numit după John Clayton, având numele originar Clayton County),
 Comitatul Clay, statul  (formate FL -- categorie și format),
 Comitatul Clay, statul  (formate GA -- categorie și format),
 Comitatul Clay, statul  (formate IL -- categorie și format),
 Comitatul Clay, statul  (formate IN -- categorie și format),
 Comitatul Clay, statul  (formate IA -- categorie și format), (numit după Henry Clay, Jr., fiul lui Henry Clay)
 Comitatul Clay, statul  (formate KS -- categorie și format),
 Comitatul Clay, statul  (formate KY -- categorie și format), (numit după Green Clay, văr de-al lui Henry Clay, membru al Legislaturii statului Kentucky)
 Comitatul Clay, statul  (formate MN -- categorie și format),
 Comitatul Clay, statul  (formate MS -- categorie și format),
 Comitatul Clay, statul  (formate MO -- categorie și format),
 Comitatul Clay, statul  (formate NE -- categorie și format),
 Comitatul Clay, statul  (formate NC -- categorie și format),
 Comitatul Clay, statul  (formate SD -- categorie și format),
 Comitatul Clay, statul  (formate TN -- categorie și format),
 Comitatul Clay, statul  (formate TX -- categorie și format) și
 Comitatul Clay, statul  (formate WV -- categorie și format).

Vezi și 

 Comitatul Clay (dezambiguizare)
 Comitatul Clayton (dezambiguizare)
 Clay (dezambiguizare)
 Clayton (dezambiguizare)